Macrotrichaphis  — род тлей из подсемейства  (Macrosiphini). Восточная Сибирь и Восточная Азия (Корея, Япония).

Описание 
Мелкие насекомые, длина около 1,9—2,3 мм.
Ассоциированы с растениями Saussurea, Artemisia. Близок к тлям рода Uroleucon, но с 5 щетинками на передних лапках.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых